Locatelli je italské příjmení. K jeho nositelům patří

 Achille Locatelli (1856–1935), italský kardinál
 Manuel Locatelli (* 1998), italský fotbalový záložník 
 Pietro Locatelli (Pietro Antonio Locatelli; 1695–1764), italský hudební skladatel a houslista
 Tomas Locatelli (* 1976), italský fotbalový záložník
 Ugo Locatelli (1916–1993), italský fotbalový záložník